Die Deutsche Thomas-Gesellschaft e.V. wurde 2003 im Berliner Dominikanerkloster als Gesellschaft zur Förderung der Studien zu Thomas von Aquin und des Thomismus im deutschen Sprachgebiet gegründet. Sie war für einige Jahre die deutschsprachige Tochtergesellschaft der Societas Internationalis S. Thomae Aquinatis (S.I.T.A.), inzwischen führt die S.I.T.A. die DTG aber nicht mehr als Tochtergesellschaft auf (Stand 2011).

Ihr Präsident ist P. Michael Dillmann O.P., Vizepräsident David Berger (Stand 2006). Publikationsorgan ist das Internationale thomistische Jahrbuch Doctor Angelicus, dessen Erscheinen mit der Ausgabe VI-2007 allerdings eingestellt wurde. Außerdem gibt die Gesellschaft auch die ins Deutsche übersetzten Werke des französischen Dominikaners R. Garrigou-Lagrange heraus und hat zusammen mit der niederländisch-belgischen Schwesterorganisation im Jahr 2006 ein Thomistenlexikon herausgegeben.

Siehe auch
Neuthomismus, Neuscholastik

Weblinks
 Deutsche Thomas-Gesellschaft
 Seite der Internationalen Thomasgesellschaft (S.I.T.A.)

Thomas
Scholastik
Thomas von Aquin
Thomas von Aquin als Namensgeber